"Pterodon" phiomensis је изумрла врста плаценталних сисара, из изумрлог полифилетског племена Hyainailourini унутар изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, која је у периоду раног олигоцена настањивала подручје Африке.

Етимологија назива

Опис 
Врста "Pterodon" phiomensis је тежила око 200 kg.

Систематика

Историја класификације 
Врста "Pterodon" phiomensis је раније била уврштена унутар изумрлог рода Pterodon, но у каснијим истраживањима је ова врста препозната као засебан представник племена Hyainailourini.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Pterodon" phiomensis.
 }}

Временска распрострањенст врсте "Pterodon" phiomensis унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourini

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара